Walter Hauschild ist der Name folgender Personen:

* Walter Hauschild (Bildhauer) (1876–1969), deutscher Bildhauer
 Walter Hauschild (Gewerkschafter) (1913–2001), deutscher Gewerkschafter und Politiker, MdV